Sache steht für:

 Sache, Abstraktum
 Sache (Recht), Rechtsbegriff
 Gegenstand

Saché steht für:

 eine französische Gemeinde namens Saché

Siehe auch:

 Rechte Sache
 Zur Sache